Tristan i Izolda – legenda
 Tristan i Izolda – opera Richarda Wagnera

Filmy 
 Tristan i Izolda – jugosłowiański film w reżyserii Very Belogrlic z 1970
 Tristan i Izolda (wł. Il cuore e la spada) – francusko-włosko-portugalsko-niemiecki film w reżyserii Fabrizia Costy z 1998
 Tristan i Izolda (niem. Tristan und Isolde) – niemiecki film w reżyserii Briana Large’a z 1996
 Tristan i Izolda (fr. Tristan et Iseut) – francusko-luksemburskiej film w reżyserii Thierry’ego Schiela z 2002
 Tristan i Izolda (ang. Tristan + Isolde) – film produkcji niemiecko-brytyjsko-amerykańskiej w reżyserii Kevina Reynoldsa z roku 2006

Spektakle Teatru Telewizji 
 Tristan i Izolda – spektakl Teatru Telewizji z 1956 roku
 Tristan i Izolda – spektakl Teatru Telewizji z 1996 roku

Zobacz też 
 Tristram of Lyonesse